In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Offenbach am Main aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahlen und die Sitzverteilung seit 1946 angegeben. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 AP: Arbeiterpartei
 1956 und 1960 als Offenbach-Block mit DP und FDP → Sonstige
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 1956 und 1960 als Offenbach-Block mit AP und FDP → Sonstige
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 1948: LDP
 1956 und 1960 als Offenbach-Block mit AP und DP → Sonstige
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 Grüne: Die Grünen
 ab 1997: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2001: PDS
 MUT: Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei)
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FNO: Forum Neues Offenbach
 FW: Freie Wähler
 JO: Junges Offenbach

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtverordnetenwahlen 

Für die Wahlen 1956 bis 1981 sind die Ergebnisse kleinerer Parteien unter Sonstige gelistet und nicht einzeln aufgeschlüsselt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Statistisches Jahrbuch 2014/15 Kapitel Wahlen mit den Wahlergebnissen seit 1946

Einzelnachweise 

Offenbachmain
Kommunalwahlen